Flintzer ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Flintzer (1867–1917), deutscher Maler
 Oskar Flintzer (1817–1868), deutscher Opernsänger (Tenor)